est le nom anglais du Hollandais volant, le célèbre vaisseau fantôme de la légende. Ce nom a été repris par :
 Flying Dutchman, une goélette franche néerlandaise de 1903 ;
 Flying Dutchman, un type de dériveur de compétition ; 
 Flying Dutchman, un ancien programme de fidélisation de la compagnie aérienne KLM, remplacé le  par Flying Blue, commun avec Air France ;
 Flying Dutchman, un ancien label discographique de jazz créé par Bob Thiele ;
 Flying Dutchman, un tabac aromatique pour pipe, présenté en boîte métallique ronde ;
  (Frozen in Fear), film d'horreur américain réalisé par Robin P. Murray en 2001 ;
 De Vliegende Hollander, en français Le Hollandais Volant ; une attraction du parc néerlandais de loisirs Efteling.
 Un surnom porté par plusieurs personnalités dont :
 Anthony Fokker, constructeur aéronautique
 Robert de Wilde, pilote de moto-cross

Voir aussi